Jméno Primorsk  nese více sídel:

 Prymorsk – město v Záporožské oblasti na Ukrajině
 Primorsk (Kaliningradská oblast) – město v Kaliningradské oblasti Ruska
 Primorsk (Leningradská oblast) – město v Leningradské oblasti Ruska
 Primorsk (Abcházie) – vesnice v Abcházii v Gruzii